Сѐлце е бивше село, присъединено към село Гумощник.

История 
От 8 септември 2012 г. село Селце е присъединено към Гумощник.

Население

Бележки 

Исторически села в област Ловеч
История на община Троян